Та́лька — деревня в Пуховичском районе Минской области Белорусии. Являлась центром Тальковского сельсовета до объединения его с Блужским сельсоветом.
В деревне протекает река Талька, от имени которой Талька получила своё название.
В 2010 году в Тальке проживало 345 человек.

История 
Изначально Талька относилась к Игуменскому уезду Минской губернии.

Первое упоминание Тальки датировано 1833 годом. В документе под названием «Аб ліквідацыі Смілавіцкага місіянерскага рымска-каталіцкага манастыра», хранящемся в Национальном историческом архиве Беларуси, сообщается о том, что после восстания 1830—1831 года российские власти закрыли Смиловичский монастырь, а его имущество решили продать с открытого торга.

В 1873 году через Тальку прошла Либаво-Роменская железная дорога, появилась станция. В 9 томе книги В. П. Семёнова «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» приводится следующий факт:
В 19 верстах за Пуховичами (М.-Горкой) Либава-Роменская железная дорога достигает станции Талька, грузящей свыше 700 тысяч пудов лесных грузов
В настоящее время деревня является остановочным пунктом электропоездов Осиповичского направления Белорусской железной дороги.

В результатах переписи населения 1897 года упоминаются «поселение Талька» (в котором было 15 дворов, проживало 26 мужчин, 43 женщины), «станция Талька» (4 двора, 19 мужчин и 21 женщина) и «посёлок Талька» (4 двора, 12 мужчин и 18 женщин).

В 1912 году в Тальке открылась школа. В 1921 году здесь уже было 3 школы (Слободская, Тальковская польская и Тальковская еврейская). В 2010 году — одна школа.
с 2016 года Тальковская БШ закрылась

В 1942 году партизанские отряды Владимира Тихомирова и Евгения Филипских провели операцию по захвату и взрыву сильно охраняемого немцами железнодорожного моста через реку Талька. В результате операции железная дорога Минск-Бобруйск была выведена из строя на 12 суток, несколько поездов были пущены под откос. В апреле 1943 года деревня оказалась в зоне действия карательной антипартизанской операции. Прибывшая полевая жандармерия на ст. Талька арестовала 80 бывших советских работников, в м. Горки свыше 150 чел. Часть из них на месте расстреляла, а остальных отправили на каторжные работы в Германию. 2 июля 1944 года Советское Информбюро сообщило об овладении войсками 1-го Белорусского фронта железнодорожными станциями Лапичи, Уборок, Талька, Городея, Середняки. За время оккупации деревне был причинён значительный ущерб. Разрушено 20 домов из 258 существовавших до войны. Из 893 жителей убито карателями 312.

Предприятия 
 Отделение железной дороги
 Профилакторий БЖД «Талька»

Достопримечательности 
 Пакроўская царква (2000-ыя г. перабудавана з крамы прамтавараў)
 В Тальке имеется необычная церковь, бывшая раньше обычным одноэтажным зданием.
 В сентябре 1941 года в лесу около деревни немцами были расстреляны евреи из гетто в Тальке. На их братской могиле родные убитых установили несколько памятников.

Ссылки 
 http://www.talka.info/
 http://globustut.by/talka/index.htm 
 Пуховичский райисполком

Примечания 

Населённые пункты Пуховичского района